

Cinema 
 Faith – film del 1916 diretto da James Kirkwood
 Faith – film del 1919 diretto da Charles Swickard e Rex Wilson 
 Faith – film del 1919 prodotto dalla G.B. Samuelson Productions
 Faith – film del 1920 diretto da Howard M. Mitchell 
 Faith - A passo di danza (Faith) – film del 1990 diretto da Ted Mather
 Faith – cortometraggio del 1996 diretto da Pete Travis
 Faith – film del 1997 diretto da Emily Weissman

Geografia 
 Faith – città della Contea di Rowan, Carolina del Nord
 Faith – città della Contea di Meade, Dakota del Sud

Letteratura 
 Faith – romanzo di Len Deighton del 1994

Musica 
 Faith – gruppo musicale svedese
 Faith – album dei Cure del 1981
 Faith – album di George Michael del 1987
 Faith – singolo di George Michael del 1987
 Faith – album di Faith Evans del 1995
 Faith – album di Faith Hill del 1998
 Faith – singolo di Céline Dion del 2003
 Faith – album di Hyde del 2006
 Faith – singolo di Stevie Wonder del 2016
 Faith – singolo dei Ghost del 2018
 Faith – album degli Hurts del 2020
Faith – album di Pop Smoke del 2021

Onomastica 
 Faith – forma inglese del nome proprio di persona femminile Fede

Televisione 
 Faith – film per la televisione del 1994 diretto da John Strickland
 Chi ha visto Erika? (Faith) – episodio della prima stagione di Law & Order: Criminal Intent
 Fede (Faith) – episodio della quarta stagione di Battlestar Galactica